Ел Пахарито има више значења:

 Ел Пахарито (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пахарито (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пахарито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пахарито (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пахарито (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пахарито (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пахарито (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пахарито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пахарито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пахарито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику